La estación General Paz forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Ruta Provincial 8 en las localidades bonaerenses de Tres de Febrero y General San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 78 y 204A. Es la cabecera este del ramal y fue inaugurada el 3 de septiembre del 2019.

Características 

La estación consiste en una plataforma lateral a la cual se accede mediante una rampa. La parada incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. La estación es cubierta, cuenta con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Toma su nombre de la autopista transversal homónima, frontera entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez homenajea a José María Paz.

Véase también 

 Partido de General San Martín
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Cómo es el nuevo Metrobús de la Ruta 8
 Ya funciona un nuevo Metrobus de Ruta 8 en San Martín
 Cómo es el nuevo Metrobús Tres de Febrero que hoy inauguró Mauricio Macri
 Abrió el último tramo del Metrobús de la grieta
 Un segundo Metrobus conecta desde hoy la Provincia con la Ciudad
 Avanza la extensión del Metrobus sobre la Ruta 8 en San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Partido de General San Martín